Luis Rigou (1961-), est un musicien argentin également connu sous le nom de scène « Diego Modena ».
 Michel Rigou (1927-), est un homme politique français.

Hydronyme 
 , cours d'eau algérien.
Patronyme français
Patronyme hispanique